Епархия Сан-Анджело () — епархия Римско-Католической церкви в городе Сан-Анджело, штат Техас, США. Епархия Сан-Анджело входит в митрополию Сан-Антонио. Кафедральным собором епархии Сан-Анджело является собор Святейшего Сердца Иисуса.

История 
16 октября 1961 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу «Qui Dei consilio», которой учредил епархию Сан-Анджело, выделив её из епархий Амарилло, Остина, Далласа-Форт-Уэрта и Эль-Пасо.

25 марта 1983 года епархия Сан-Анджело передала часть своей территории новой епархии Лаббока.

Ординарии епархии 

 епископ Thomas Joseph Drury (30.10.1961 — 19.07.1965) — назначен епископом Корпус-Кристи;
 епископ Thomas Ambrose Tschoepe (12.01.1966 — 27.08.1969) — назначен епископом Далласа;
 епископ Stephen Aloysius Leven (20.10.1969 — 24.04.1979);
 епископ Joseph Anthony Fiorenza (4.09.1979 — 6.12.1984) — назначен епископом Галвестон-Хьюстона;
 епископ Michael David Pfeifer (31.05.1985 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Qui Dei consilio, AAS 54 (1962), стр. 689

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Католицизм в Техасе